Durrieu est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

 Antoine Simon Durrieu (1775-1862), général français.
 François Louis Alfred Durrieu (1812-1877), général français.
 Jean-Jacques Durrieu (1812-1885), homme politique français.
 Joseph Emmanuel Durrieu (1814-1868), homme politique français. 
 Josette Durrieu (1937-), femme politique française.
 Paul Durrieu (1855-1925), historien français.

Homonymie de patronyme